Johannes Tobler ist der Name folgender Personen:

* Johannes Tobler (Kalendermacher) (1696–1765), Schweizer Politiker, Kalendermacher und Publizist
 Johannes Tobler (Unternehmer) (1838–1915), Textilunternehmer und Politiker

Siehe auch:
 Johann Tobler